{{Infotaula persona
| nom = Karl I
| alies = '| conegut_per = El primer posseïdor del títol de Príncep de Liechtenstein
| titol_personal = Príncep de Liechtenstein, comte d'Ortenburg
}}Karl I de Liechtenstein' (nascut probablement a Valtice el 1569 i mort a Praga) el 1627), fou el primer príncep de Liechtenstein entre (1608-1627).

 Orígens 
Era fill del baró Hartmann II de Liechtenstein (1544 - 1585) i de la comtessa Ana Maria d'Ortenburg (1547 - 1601), que era neta del comte Ulrich II d'Ortenburg.
Per ser d'una família noble de Moràvia el 1592 va ser nomenat tresorer de l'Arxiduc Mathias d'Habsburg.
Va ser educat a Basilea i a Ginebra dins la fe luterana. El 1599 però, ell i els seus germans Maximillià i Gundaker es van convertir al catolicisme. Amb aquest canvi, el Karl va aconseguir que a l'any següent l'emperador  Rudolf II del Sacre Imperi Romanogermànic el nomenés Obersthofmeister càrrec de gran importància que va mantenir fins al 1607.

 Príncep 
Durant la disputa territorial entre els germans de la casa d'Habsburg, l'emperador Rudolf i l'hereu al tron Mattias, Karl es va posicionar a favor de Mattias, el qual el va recompensar el 1608 nomenant-lo príncep.

El 1613 va comprar el ducat de Troppau (Opava) a Silesia.
Durant la rebel·lió dels protestants a Bohèmia la seva actuació va ser decisiva i com agraïment el l'emperador  Ferran II d'Habsburg el va nomenar procónsul i viceregent de Bohemia el 1622 i li va concedir la condecoració de l'Orde del Toisó d'Or. Per haver recuperat moltes de les terres confiscades pels rebels, se li va lliurar el ducat de Jägerndorf

 Matrimoni i descendència 
El 1592 es va casar amb la baronesa Ana María Šemberová de Boskovic i Černá Hora (1577-1625). Van tenir quatre fills:

 Enric († 1612), mort en la infantesa.
 Ana Maria (1597 - 1640), casada amb Maximilià II de Dietrichstein-Nikolsburg.
 Francesca Bàrbara (1604 - 1655), casada amb Venceslav de T'Serclaes de Tilly.
 Karl Eusebius de Liechtenstein (1611 - 1684).

 Mort 
Va morir als 67 anys i va ser sepultat a l'església de la Nativitat a Vranov U Brna (Moràvia). El 1606 havia fet testament llegant les terres heretades mes les que havia comprat a la seva descendència i, Com que el títol de príncep que li havien atorgat tenia caràcter hereditari, va nomenar successor al seu fill Karl.

 Ancestres 
</center>

 Referències 

 Bibliografia 

 Rupert Ritter: Kurze Geschichte und Stammbaum des fürstlichen Hauses Liechtenstein; Die Publikation als PDF-Dokument
 Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, Band II, herausgegeben im Auftrag des Collegium Carolinum (Institut) von Heribert Sturm, R.Oldenbourg Verlag München 1984, Karl Fürst (seit 1608) von und zu, Herzog von Troppau (seit 1613) und Jägerndorf (seit 1623)
 Karel Stloukal: Karel z Lichtenštejna a jeho účast na vládě Rudolfa II. (1596-1607).'' Prag 1912
 Golo Mann: Wallenstein - Sein Leben, S. Fischer Verlag GmbH Frankfurt am Main. 2. Auflage, 1971, Liechtenstein, Karl Fürst von, Textstellen im Register Seite 1329, 
 Anton Ernstberger: Hans de Witte - Finanzmann Wallensteins, Steiner Verlag, Wiesbaden 1954, Textstellen zu Karl Fürst von Liechtenstein und Jacob Bassevi.
 Pragensia 5, 1922, Seite 13 ff.

Prínceps de Liechtenstein
Cavallers del Toisó d'Or
Morts a Praga
Persones de la regió de Moràvia Meridional